Сезон 2001-02 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 9-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вперше став Слован (Ліберець).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія (Прага) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Чехії з футболу 2001—2002.
2. Клуб Сігма (Оломоуц) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував першим у рейтингу Fair Play Чехії.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2001-2002
Чехія
Чехія